Gary Owen est le nom de :
 Gary Owen (1929-1995), joueur de snooker gallois ;
  (né en 1944), homme politique américain ;
 Gary Owen (né en 1958), footballeur anglais ;
  (né en 1972), dramaturge gallois ;
  (né en 1974), acteur américain.

Voir aussi 

 Gary Owens (1934-2015), présentateur de radio américain.